ln — символ натурального логарифма.
 ln (UNIX) — команда в UNIX.
 ln — код языка лингала.